Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Krieg durch diplomatische Unregelmäßigkeiten nach dem De-facto-Kriegsende de jure noch weiterhin bestand. Manchmal wurde ein kleines Land, das an der Kriegserklärung beteiligt wurde, beim Friedensschluss nicht berücksichtigt. Diese „verlängerten Kriege“ wurden erst später entdeckt und hatten keinen politischen Einfluss nach dem (oft Jahrhunderte zurückliegenden) Ende der Kampfhandlungen.
Die Entdeckung eines „verlängerten Krieges“ wird häufig genutzt, um eine zeremonielle Friedensschließung zu veranlassen. Dadurch kann die touristische Attraktivität gesteigert werden, oder die Beziehungen zwischen den betreffenden Staaten können verbessert werden. In manchen Fällen wurde ein solcher Friedensschluss aber auch absichtlich vermieden, weil auch nach dem Kriegsende immer noch politische Differenzen bestanden, so zum Beispiel beim Kurilenkonflikt zwischen Japan und Russland.

Verlängerte Kriege

Siehe auch 
 Liste der andauernden Kriege und bewaffneten Konflikte

Einzelnachweise 

Liste (bewaffnete Konflikte)